«Freelove» () — песня британской группы Depeche Mode, третий сингл из их десятого студийного альбома Exciter, 38-й в дискографии группы. Вышел 5 ноября 2001 года.

О песне 
Дейв Гаан назвал эту песню лучшей, которую он исполнял со времён «Condemnation».

Версия сингла создана полностью из альбомной версии. Микс был сделан Фладом — продюсером альбомов Violator и Songs of Faith and Devotion. Возвращение Флада к работе с группой было неожиданным, так как он ранее заявлял, что не будет больше работать с Depeche Mode ввиду своего опыта напряжённой работы с группой на фоне разногласий внутри её состава, которые имели место во время записи Songs of Faith and Devotion.

Сторону «Б» занимает инструментальная композиция «Zenstation».

DVD-версия сингла — это первый релиз группы на DVD. Она содержит видеозапись исполнения песни на концерте в Филадельфии в 2001 году, и аудиозапись двух других песен. Также имеются четыре 30-секундных бонусных видеоролика, режиссёр которых — Антон Корбейн.

Видеоклип на «Freelove» снял режиссёр Джон Хиллкоут. На видеорелизах группы данный клип не издавался.

В 2002 году Сандра записала кавер-версию песни «Freelove» для своего альбома The Wheel of Time.

Списки композиций

Чарты

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Информация о сингле и текст песни на официальном сайте Depeche Mode 
 

Синглы Depeche Mode
Синглы Mute Records
Синглы Reprise Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Видеоклипы Depeche Mode
Видеоклипы, снятые Джоном Хиллкоутом
Песни, написанные Мартином Гором